Bariloche (departement), departement in provincie Río Negro, Argentinië
Bariloche (Río Negro), plaats in gelijknamige departement in provincie Río Negro, Argentinië
Bariloche (televisieprogramma), programma op Canvas over de nazaten van Vlaamse collaborateurs in Argentinië